Miejscowości w USA:
 Lake Villa – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
Gminy w USA:
 Lake Villa (ang. Lake Villa Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lake